Moritzmonument ist der Name folgender Denkmäler für den sächsischen Kurfürsten Moritz:

 Moritzmonument (Dresden), Sandsteindenkmal an der Brühlschen Terrasse in Dresden
 Moritzmonument (Freiberg), Freigrab im Dom St. Marien zu Freiberg